Kochi (India), een stad in de Indiase staat Kerala
Kochi (prefectuur), een prefectuur in Japan
Kochi (stad in Japan), de hoofdstad van de Japanse prefectuur Kochi.

Zie ook 
Kosi (doorverwijspagina)
Koshi (doorverwijspagina)